Филиппинский карликовый сокол () — вид хищных птиц семейства соколиных. Эндемик Филиппин.

Описание 
Длина тела 15–18 см, размах крыльев 32–37 см. На шее, щеках, груди и животе имеет белое оперение, остальное тело чёрное, с заметным блеском. Проводит большую часть времени на кронах деревьев. Период размножения с марта по май. Гнездится в старых дуплах дятлов, на высоте 6–7 метров над землёй. Обитает в субтропических или тропических влажных равнинных лесах. Питается летающими насекомыми — бабочками, стрекозами, цикадами, иногда может ловить мелких птиц.

Классификация 
Выделяют два подвида филиппинских карликовых соколов:

— северные Филиппины: острова Бохоль, Катандуаны, Лусон, Миндоро и Негрос
— южные Филиппины: острова Каликоан, Себу, Лейте, Минданао, Самар и Бохоль.

Примечания 

Соколиные
Животные, описанные в 1831 году
Птицы Азии
Эндемики Филиппин